ABW est un code, qui signifie :
  ;
 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, l'Agence de sécurité intérieure polonaise ;
 Aruba, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays);
 .abw, l'extension des fichiers texte d'AbiWord.